Ceniceros ist der Familienname folgender Personen:
 Guillermo Ceniceros (* 1939), mexikanischer Maler
 José Ángel Ceniceros (1900–1979), mexikanischer Politiker
 Severino Ceniceros (1880–1937), mexikanischer Revolutionär, General und Politiker
 Rafael Ceniceros y Villarreal (1855–1933), mexikanischer Politiker und Schriftsteller

Ceniceros bezeichnet ferner:
 Ceniceros (Burgos), Ort in der spanischen Provinz Burgos
 Cuencamé de Ceniceros, Stadt im mexikanischen Bundesstaat Durango